Tackmann ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Tackmann, deutscher American-Football-Spieler
 Gerhard Tackmann (1911–1989), deutscher Politiker (SPD)
 Kerstin Tackmann (* 1978), deutsche Physikerin
 Kirsten Tackmann (geb. Kohl; * 1960), deutsche Politikerin (Die Linke)